Saint-Germain est le nom de nombreuses localités dans les pays francophones. Ces localités tirent leur nom de l'un ou l'autre des saints ayant porté ce nom :  (sans trait d'union et sans majuscule au mot « saint »).

Saint-Germain est aussi un nom porté par différentes familles distinctes et un pseudonyme.

Patronyme 

 Famille de Saint-Germain, famille de la noblesse française subsistante ;

 Adolphe de Saint-Germain (1833-1907), général de division français ;
 Albert Moreau du Breuil de Saint-Germain (1838-1919), député de la Haute-Marne (1871-1876, 1889-1893) ;
 Nikarson Saint-Germain (1975-), rappeur français d'origine haïtienne ;
 Antoine Louis Decrest comte de Saint-Germain (1761-1835), général des guerres de la Révolution et de l'Empire ;
 Claude-Louis, comte de Saint-Germain (1707-1778), militaire et homme d'État français ;
 Comte de Saint-Germain, aventurier du  ;
 Jean Saint-Germain (1937-2016), inventeur québécois ;
 Marcel Saint-Germain (1853-1939), homme politique français ;
 Marcel Saint-Germain (1939-2007), humoriste canadien.

Pseudonyme 

 Mathieu de Morgues dit sieur de Saint-Germain (1582-1670), pamphlétaire français ;
 Richard Chanfray, alias Comte de Saint-Germain, Saint-Germain et Richard Saint-Germain, mystificateur et chanteur des années 1970 ;
 Germain Delavigne, nom de plume de Germain Delavigne ;
 St Germain (n. 1969), nom de scène de Ludovic Navarre, un musicien d'électro-jazz français.

Voir aussi 
 Tabitha St. Germain (n. 1964), actrice et chanteuse américano-canadienne

Toponyme 

 Saint-Germain, village belge de la commune d'Éghezée dans la province de Namur ;

 Saint-Germain-des-Prés ou  de Paris, dans le  qui a donné son nom à la station de métro Saint-Germain-des-Prés, autour de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés ;
 Île Saint-Germain dans le département des Hauts-de-Seine ;
 Saint-Germain, ancienne commune d'Indre-et-Loire ;
 Saint-Germain, une station du métro de Rennes ;

Saint-Germain est le nom ou un élément du nom de nombreuses communes françaises

 Saint-Germain, nom français de Germagnano, commune de la province de Turin dans le Piémont ;
 Saint-Germain, hameau de la commune de Montjovet en Vallée d'Aoste ;

 
 Saint-Germain, municipalité de paroisse canadienne dans Kamouraska ;
 Saint-Germain-de-Grantham, municipalité canadienne dans Drummond ;
 Sainte-Germaine-Boulé, municipalité canadienne dans Abitibi-Ouest ; 
 Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin, municipalité canadienne dans Chaudière-Appalaches, fusionnée à Lac-Etchemin en 2001 ;

 Saint-Germain, principale localité de la commune de Savièse ;

 Saint-Germain, ancien nom de la localité d'Ezzahra.

Titre 

 Saint-Germain, bande dessinée de Jean-François Bergeron et Thierry Gloris.

Diplomatie 
 Édit de Saint-Germain, édit pendant les guerres de Religion en France
 Paix de Saint-Germain-en-Laye (1570)

Sport 
 Paris Saint-Germain, club de football parisien
 Stade Saint-Germain, stade situé à Saint-Germain-en-Laye

Transports 
 Saint-Germain-des-Prés, station desservant le quartier parisien du même nom
 Saint-Germain, station du métro de Rennes
 Gare de Saint-Germain - Saint-Rémy, sur les communes de Saint-Germain-sur-Avre (Eure) et de Saint-Rémy-sur-Avre (Centre)
 Gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, sur la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or (Rhône)
 Gare de Saint-Germain-des-Fossés, sur la commune de Saint-Germain-des-Fossés (Auvergne)
 Gare de Saint-Germain-en-Laye, Gare de Saint-Germain-en-Laye - Bel Air - Fourqueux, Gare de Saint-Germain-en-Laye - Grande-Ceinture, sur la commune de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
 Gare de Saint-Germain-sur-Ille sur la commune de Saint-Germain-sur-Ille (Ille-et-Vilaine)

Autre 
 Saint-germain, une pâtisserie
 Saint-germain, une liqueur de fleur de sureau

Notes et références 

Toponymie italienne
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Nom de plume
Patronyme canadien
Patronyme français
Patronyme haïtien